Die Wyschtscha Liha 1998/99 () war die 8. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 7. Juli 1998 und endete am 25. Juni 1999.

Modus 
Sechzehn Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Titelverteidiger Dynamo Kiew gewann den siebten Meistertitel in Folge. Der Tabellenletzte stieg direkt in die Perscha Liha ab. In einem Relegationsspiel sicherte sich Prikarpattja Iwano-Frankiwsk gegen den Vierten der Perscha Liha, Dnipro Tscherkasy, den Ligaverbleib.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation

Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse mit Torschützen ukranianfootball.narod.ru (ukrainisch)

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998/99